Студеният фронт представлява изместването на по-топла въздушна маса от по-студена и по-суха на земната повърхност.

По-студеният и по-плътен въздух измества по-малко плътния топъл въздух, издигайки го във височина. Това издигане предизвиква понижение в атмосферното налягане. На синоптичните карти, студения фронт се означава с линия от сини триъгълници. Студените фронтове се движат два пъти по-бързо и причиняват по-резки промени на времето от топлите фронтове.

 само когато има достатъчна влажност

Метеорология